Wasastraße steht für:
 Wasastraße (Dresden), siehe Liste der Kulturdenkmale in Strehlen (Dresden)
 Wasastraße (Radebeul), siehe Liste der Kulturdenkmale in Radebeul-Serkowitz

Siehe auch:

 Wasaplatz